Хвачон (блюдо) — вид тток, корейских пирожков или клёцек.
 Хвачхон — уезд в Южной Корее.